Palazzo San Giorgio est le nom donné à plusieurs édifices historiques situés dans différentes villes d'Italie.

 Palazzo San Giorgio est l'ancien palais de la banque San Giorgio à Gênes.
 , est le palais municipal de Campobasso. 
 , est le palais municipal de Reggio de Calabre.